Muro ist der Name
 einer französischen Gemeinde auf Korsika: siehe Muro (Korsika)
 einer italienischen Gemeinde in der Provinz Lecce (Apulien): siehe Muro Leccese
 einer italienischen Gemeinde in der Provinz Potenza (Basilicata): siehe Muro Lucano
 eines osttimoresischen Dorfes: siehe Moro in Parlamento
 einer portugiesischen Gemeinde im Kreis Trofa (Distrikt Porto): siehe Muro (Trofa)
 einer spanischen Gemeinde auf der Baleareninsel Mallorca: siehe Muro (Mallorca)
 einer spanischen Gemeinde in der Region Valencia: siehe Muro de Alcoy

Muro ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Muro (1927–1997), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Alejandro Muro (* 1974), uruguayischer Basketballspieler und -trainer
 James Michael Muro (* 1966), US-amerikanischer Kameramann und Filmregisseur
 Jesús del Muro (1937–2022), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Juan María Huerta Muro (* 1962), mexikanischer Ordensgeistlicher, Prälat von El Salto
 Muro Kyūsō (1658–1734), japanischer Philosoph
 Takuya Muro (* 1982), japanischer Fußballspieler

Muro steht außerdem für:
 Muro (Band), eine spanische Speed-Metal-Band

MU-RO steht für:
 , ISO-3166-2-Code der zu Mauritius gehörige Insel im Indischen Ozean

MURO